Уррос-де-Сантестебан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 10,46 км². Население — 190 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Urroz de Santesteban

Муниципалитеты Наварры